Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2012, classée en catégorie International, se dispute du 9 au .

Sara Errani remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbora Záhlavová Strýcová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Renata Voráčová et Barbora Záhlavová Strýcová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 2012 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2012
Palerme
Sport en Italie en 2012
Tennis en juillet 2012